Чёрная Река, Чёрная река:
 Топоним
 Чёрная Река — деревня в Лоухском районе республики Карелия (Россия).
 Чёрная Река () — река на востоке Сербии.
 Кинематограф
 «Чёрная река» () — фильм Масаки Кобаяси (Япония, 1957).
 «Чёрная река» () — фильм по опере Эндрю Шульца (Австралия, 1993).
 «Чёрная река» () — триллер Джеффа Блекнера по мотивам рассказа Дина Кунца (США, 2001).
 «Чёрная река» — российский сериал 2014 года в жанре боевика. Режиссёр — Сергей Иванов.

См. также 
 
 , в том числе